Житар Павло Миколайович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Житар Петро Іванович — офіцер Служби безпеки України, генерал-майор, краєзнавець.